Velaine peut désigner différents toponymes :

Velaine-sur-Sambre, section de la commune belge de Sambreville, située en Région wallonne dans la province de Namur ;
 Velaine (Andenne), hameau de la ville belge d'Andenne, situé en Région wallonne dans la province de Namur ;
 Velaine (Namur), lieu-dit de la section de Jambes, situé dans la ville de Namur en Région wallonne dans la province de Namur.

Velaine-en-Haye, commune française, située dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine ;
 Velaine-sous-Amance, commune française, située dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine.

Homonymie de toponyme